Сан-Хуан-Баутиста () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Занимает площадь 121,56 км². Население — 5477 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Información del Instituto Balear de Estadística
 Página del Ayuntamiento
 Video sobre Ses Pitiüses y Sant Miquel de Balansat

Муниципалитеты острова Ивиса